Rucking steht für:
 Rucking (Rotthalmünster), Gemeindeteil von Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Rucking (Sportart)